Markus Kurth ist der Name folgender Personen:

* Markus Kurth (Politiker) (* 1966), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Markus Kurth (Fußballspieler) (* 1973), deutscher Fußballspieler und -trainer